Prantach ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Prantach (Gemeinde Kaunerberg), Rotte in Kaunerberg, Bezirk Landeck, Tirol
 Prantach (St. Leonhard in Passeier), Fraktion von St. Leonhard in Passeier, Südtirol